Drinus kan syfta på:
 Drinus – en flod som flyter genom Serbien och Albanien, se Drini
 Drinus – en gränsflod mellan Serbien och Bosnien-Hercegovina, se Drina